Competiteren is een onderlinge strijd aangaan, ook in teamverband, op gelijkwaardig niveau, waarbij het respect, de eerlijkheid, en de betrouwbaarheid van de 'tegenstander' in acht wordt genomen, zonder het voornemen om zelf competitievervalsing te beogen. 

Competiteren kan op een heel breed vlak worden uitgevoerd, en is voornamelijk een woord dat wordt gebruikt in de sportwereld, maar ook in het bedrijfsleven wordt deze uitdrukking in de positieve zin van het woord vaak gebruikt.

Sportterminologie